Stanovi est un toponyme qui peut désigner :
Stanovi, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans le district de Brčko ;
Stanovi, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Doboj et dans la République serbe de Bosnie.